.NET Framework — программная платформа, выпущенная компанией Microsoft в 2002 году. Основой платформы является общеязыковая среда исполнения Common Language Runtime (CLR), которая подходит для различных языков программирования. Функциональные возможности CLR доступны в любых языках программирования, использующих эту среду. В настоящее время .NET Framework развивается в виде .NET.

Считается, что платформа .NET Framework является ответом компании Microsoft на набравшую к тому времени большую популярность платформу Java компании Sun Microsystems (ныне принадлежит Oracle).

Хотя .NET Framework является патентованной технологией корпорации Microsoft и официально рассчитана на работу под операционными системами семейства Windows, существуют независимые проекты (прежде всего это Mono и Portable.NET), позволяющие запускать программы .NET Framework на некоторых других операционных системах.

Разработка 
Разработка платформы началась в 1999 году.
Официально о разработке новой технологии было объявлено 13 января 2000 года, в день, когда Билл Гейтс официально объявил о передаче поста главы Microsoft Стиву Балмеру. В этот день руководство корпорации объявило о новой стратегии компании, получившей название Next Generation Windows Services (NGWS, «новое поколение служб Windows»). Новая стратегия должна была объединить в единый набор существующие и будущие разработки Microsoft для предоставления возможности пользователям работать со Всемирной паутиной с беспроводных устройств, обладающих доступом в Интернет, как со стационарных компьютеров.

Цели и задачи 
Во время проходившей в тот день пресс-конференции Балмер заявил, что, несмотря на огромные возможности домашних компьютеров, корпорация считает важным обеспечение гарантированной работы служб нового поколения и на устройствах, отличных от ПК. Что касается Гейтса, то аналитик компании Patricia Seybold Group Энн Томас Мейнс, проанализировав его слова, заявила о том, что компании будет полезен отход от ориентации исключительно на стационарные компьютеры и переход к разработке под мобильные устройства. По её оценке, Гейтс провозгласил курс на переход к новой эре работы с компьютером, которая не будет жёстко привязана к Windows.

Ввиду небольшой мощности источников питания мобильных устройств хранение и передача приложений должна осуществляться серверами, тогда как на тот момент практически вся пользовательская информация и ПО хранились на стационарных компьютерах локально. Тогда идея перехода к «сервероцентрической» модели имела крепкую поддержку среди руководителей крупнейших IT-компаний. Так, например, Скотт МакНили, глава Sun Microsystems, объявил о приобретении компании офисного ПО, конкурировавшего с Microsoft Office, для перехода к сервер-клиентскому ПО.

У Microsoft на тот момент было множество причин перехода к новой стратегии. Компания доминировала на рынке операционных систем и веб-браузеров, обладала множеством наработок в области ПО для Интернета, включая порталы MSN и WebTV, а также имела долю в компаниях, занимавшихся предоставлением ПО в прокат через Интернет. Кроме того, как позднее вспоминал Андерс Хейлсберг, у корпорации имелось множество различных (и зачастую несовместимых между собой) сред и технологий программирования, поскольку разработка инструментов для программистов была языкоориентированной, то есть для Visual Basic существовал свой набор приложений, а для C++ — свой. Поэтому одной из целей разработки новой платформы было объединение всех наиболее удачных наработок в рамках единой платформы и их унификация. Кроме того, ставилась задача следования всем актуальным тенденциям в области программирования на тот момент. Так, например, новая платформа должна была напрямую поддерживать объектно-ориентированность, безопасность типов, сборку мусора и структурную обработку исключений. Кроме того, корпорации необходимо было предоставить свой ответ набиравшей популярность платформе Java от Sun Microsystems.

Согласно опубликованным на тот момент планам, в них входила разработка новой версии операционной системы, а также новой версии среды разработки для программистов, которая была бы предназначена для разработки веб-ориентированных приложений. Кроме того, переведён на новую платформу должен был быть и Microsoft Office. Пол Моритц, вице-президент Microsoft, в качестве одной из будущих служб новой стратегии привёл в пример службу Passport, представлявшую собой электронный бумажник, позволяющий пользователям, зарегистрировавшись однажды, совершать онлайн-покупки без необходимости ввода на различных сайтах номеров кредитных карт и персональных данных. Тогда же, на конференции, Балмер привёл пример реализации новой стратегии, которая позволит пациентам решать множество их проблем через Интернет, начиная с чтения своей медицинской карты и заканчивая оплатой счетов от врачей за медицинские услуги.

По словам Моритца, основой для новой стратегии компании послужила разработка Windows DNA 2000, представленная в сентябре 1999 года. Windows DNA 2000 объединила в себе новую версию СУБД SQL Server и новые программные инструменты для облегчения разработки веб-приложений.

Концепция 
В феврале 2000 года Стив Балмер, выступая на конференции VBITS 2000 в Сан-Франциско, рассказал о новой версии Visual Basic и Visual C++, являвшихся до той поры краеугольными камнями Visual Studio. Поскольку график выхода версий Visual Studio к тому моменту был заметно нарушен (Visual Studio 6.0 вышла в сентябре 1998 года, а до этого выпуски входящих в её состав инструментов происходили ежегодно), то информация о нововведениях вызывала изрядный интерес.

Тогда же Балмер и представил концепцию стратегии NGWS (рабочее название которой Балмер счёл весьма ужасным и пообещал сменить его к моменту выпуска) в виде некоей программной платформы, которая позволит пользователям Windows получать доступ к множеству веб-служб. Для этого Microsoft рассчитывала значительно изменить Windows-платформу. Первым шагом к новой версии платформы стала Windows 2000, которую Балмер назвал основой «пользовательского знакомства с Интернетом». Windows 2000 являлась одной из частей технологии Windows Distributed interNet Applications (DNA) 2000, в рамках которой была представлена последняя на тот момент схема трёхуровневой модели программирования, впервые представленная на Windows NT 4.0.

На тот момент данная схема состояла из клиентской части (Windows- или веб-приложение), среднего уровня, базировавшегося на компонентах COM+, и базы данных (как правило, SQL Server). NGWS должна была сменить путь разработки Windows DNA на исключительное использование XML как стандарта обмена данными. XML был выбран потому, что являлся развитием языка разметки HTML, ставшего основным языком разметки во Всемирной паутине, а кроме того, он предоставлял удобный способ описания данных. В модели NGWS каждая часть трёхзвенной структуры (клиентское приложение, промежуточный слой и база данных) должна была взаимодействовать с остальными при помощи XML-пакетов. Для упрощения разработки кода с использованием XML предполагалось, что новая версия Visual Studio будет генерировать XML-код, освобождая разработчиков от необходимости ручного написания XML-кода.

Так, например, планировалось, что разработчики смогут писать веб-сайт для электронной коммерции целиком на новой версии Visual Basic, а благодаря тому, что обмен информацией будет происходить при помощи XML, разработчики смогут создавать клиентские приложения, функционирующие на Linux, Solaris и Mac OS. То есть для того, чтобы приложение или операционная система могли взаимодействовать друг с другом, нужна была лишь поддержка стандарта с их стороны.

Для демонстрации своего замысла Microsoft запустила веб-сайт Passport, зайдя на который, пользователь мог бесплатно завести себе электронный кошелёк (eWallet), упрощавший процесс совершения покупок в интернет-магазинах.

Смена названия 
22 июня 2000 года на проходившем в Редмонде Forum 2000 Билл Гейтс заявил о переименовании платформы в Microsoft.Net, объявив при этом, что «стратегия корпорации целиком и полностью будет определяться платформой .Net», а все продукты Microsoft со временем будут переписаны для поддержки этой платформы. Также, по его словам, в течение ближайших двух лет Microsoft планировала выпуск новой версии своей ОС (которую изначально назвали Windows.Net, позже её реализовали как Microsoft Singularity) и комплекта средств разработки, который должен был называться Visual Studio.Net. Помимо этого, изменения должны были затронуть и серверные приложения — Microsoft SQL Server, Exchange, BizTalk, а офисный пакет Microsoft Office должен был быть преобразован в Office.Net.

К выступлению Гейтса на июньском Forum 2000 было приурочено и опубликование документа под названием Microsoft .NET: Realizing the Next Generation Internet () на официальном сайте Microsoft. В нём приводился общий обзор новой платформы, а само появление новой платформы описывалось как некая «революция». В этом документе впервые было приведено описание (хотя и краткое) технической реализации платформы. Так, разработчикам предлагалось вместо ручного набора большой массы кода собирать свои приложения из готовых блоков, что должно было ускорить разработку ПО. К таким «строительным блокам» относились, в частности, следующие модули:
 Identity («Личность») — технология, объединяющая Windows-аутентификацию и Microsoft Passport, созданная для обеспечения различных уровней безопасности, начиная от паролей и электронных кошельков и заканчивая смарт-картами и устройствами биометрической идентификации.

Презентация предварительной версии .NET 
11 июля 2000 года на PDC во Флориде состоялась презентация предварительной версии .NET Framework, которая была представлена как «часть .NET Platform».

Выпуск первых версий 
12 ноября 2000 года Microsoft опубликовала на своём сайте .NET Framework SDK Beta 1, содержащий всё необходимое для первых опытов с новой платформой. Однако из-за «сырости» программы компания рекомендовала ставить её только на компьютеры, предназначенные исключительно для тестов. Данный SDK мог работать лишь в Windows 2000, Windows NT 4.0 (содержащий NTOP для поддержки ASP.NET), Windows 98 и Windows Me, причём стабильная работа с незадолго до этого вышедшим SQL Server 2000 вовсе не гарантировалась. Данная версия содержала огромное количество ошибок, начиная с проблем при установке и заканчивая неполной поддержкой собственных пространств имён в зависимости от версии Windows.

Базовые принципы проектирования 
Основной идеей при разработке .NET Framework являлось обеспечение свободы разработчика за счёт предоставления ему возможности создавать приложения различных типов, способные выполняться на различных типах устройств и в различных средах.

Вторым принципом стала ориентация на системы, работающие под управлением семейства операционных систем Microsoft Windows.

Архитектура .NET 

Программа для .NET Framework, написанная на любом поддерживаемом языке программирования, сначала переводится компилятором в единый для .NET промежуточный байт-код Common Intermediate Language (CIL) (ранее назывался Microsoft Intermediate Language, MSIL). В терминах .NET получается сборка, англ. assembly. Затем код либо исполняется виртуальной машиной Common Language Runtime (CLR), либо транслируется утилитой NGen.exe в исполняемый код для конкретного целевого процессора. Использование виртуальной машины предпочтительно, так как избавляет разработчиков от необходимости заботиться об особенностях аппаратной части. В случае использования виртуальной машины CLR встроенный в неё JIT-компилятор «на лету» (just in time) преобразует промежуточный байт-код в машинные коды нужного процессора. Современная технология динамической компиляции позволяет достигнуть высокого уровня быстродействия. Виртуальная машина CLR также сама заботится о базовой безопасности, управлении памятью и системе исключений, избавляя разработчика от части работы.

Архитектура .NET Framework описана и опубликована в спецификации Common Language Infrastructure (CLI), разработанной Microsoft и утверждённой ISO и ECMA. В CLI описаны типы данных .NET, формат метаданных о структуре программы, система исполнения байт-кода и многое другое.

Объектные классы .NET, доступные для всех поддерживаемых языков программирования, содержатся в библиотеке Framework Class Library (FCL). В FCL входят классы Windows Forms, ADO.NET, ASP.NET, Language Integrated Query, Windows Presentation Foundation, Windows Communication Foundation и другие. Ядро FCL называется Base Class Library (BCL).

Среды разработки 
Среды разработки, поддерживающие .NET:
 Microsoft Visual Studio (C#, Visual Basic .NET, Managed C++, F#)
 SharpDevelop
 MonoDevelop
 Embarcadero RAD Studio (Delphi for .NET); ранее Borland Developer Studio (Delphi for .NET, C#)
 A#
 Zonnon
 PascalABC.NET
 JetBrains Rider
Приложения .NET также можно разрабатывать в текстовом редакторе, просто вызывая компилятор из командной строки.

Версии 
Версии и пакеты обновлений .NET Framework доступны тремя основными способами: через механизм автообновления Windows Update, для скачивания на сайте Microsoft Download Center и в составе новых версий операционных систем.

.NET Framework 1.0 
Первый релиз .NET Framework вышел 5 января 2002 года для Windows 98, NT 4.0, 2000 и XP. Общая поддержка, осуществляемая компанией Майкрософт, закончилась 10 июля 2007 года, расширенная поддержка закончилась 14 июля 2009 года.

.NET Framework 1.1 
Следующий релиз .NET Framework вышел 1 апреля 2003 года. Это была первая версия, автоматически устанавливаемая вместе с операционной системой (Windows Server 2003). Для более старых операционных систем .NET Framework 1.1 была доступна в виде отдельного установочного пакета. Общая поддержка, осуществляемая компанией Майкрософт, закончилась 14 октября 2008 года, а расширенная поддержка закончилась 8 октября 2013 года.

.NET Framework 2.0 
Версия 2.0 была выпущена одновременно с Visual Studio 2005, SQL Server 2005 и BizTalk 2006. С выходом версии 2.0 была добавлена поддержка настраиваемых (обобщённых) () классов, анонимных методов, полная поддержка 64-битных платформ x64 и IA-64. Общая поддержка, осуществляемая компанией Майкрософт, закончилась 12 апреля 2011 года, а расширенная поддержка закончилась 12 апреля 2016 года.

.NET Framework 3.0 
Первоначально .NET Framework 3.0 носила имя WinFX, что отражало её суть: расширение .NET Framework 2.0 с сохранением всех библиотек и добавлением четырёх новых компонентов:
 Windows Presentation Foundation (WPF) — презентационная графическая подсистема, использующая XAML;
 Windows Communication Foundation (WCF) — унифицированная программная модель межплатформенного взаимодействия;
 Windows Workflow Foundation (WF) — технология определения, выполнения и управления рабочими процессами;
 Windows CardSpace — технология унифицированной идентификации.
Поддержка, осуществляемая компанией Майкрософт, закончилась 12 июля 2011 года.

.NET Framework 3.5 
Как и версия 3.0, .NET 3.5 использует CLR версии 2.0. Новшества по сравнению с .NET Framework 3.0 включают в себя:
 C# 3.0 и VB.NET 9.0
 Добавлен язык LINQ и провайдеры LINQ to Objects, LINQ to XML и LINQ to SQL
 ASP.NET AJAX включён в поставку
 Расширена функциональность WF и WCF
 Добавлено пространство имён System.CodeDom

.NET Framework 4.0 
Microsoft анонсировала .NET 4.0 29 сентября 2008 года. Первая бета-версия появилась 20 мая 2009 года, вместе с бета-версией Visual Studio 2010. Нововведения включают в себя:
 Parallel Extensions — PLINQ (Parallel LINQ) и библиотеку параллельных задач (Task Parallel Library), предназначенные для упрощения программирования для многопроцессорных и распределённых систем
 Нововведения в Visual Basic и C#
 Технологию Managed Extensibility Framework (MEF)
 Полную поддержку IronPython, IronRuby и F#
 Поддержку подмножеств .NET Framework и ASP.NET в варианте Server Core
 Поддержку Code Contracts
 Средства моделирования Oslo и язык программирования M, предназначенный для создания предметно-ориентированных языков и моделей

Окончательная версия .NET Framework 4.0 была выпущена 12 апреля 2010 года вместе с окончательной версией Visual Studio 2010.

Версия 4.0.3 это максимальная которая может быть установлена на Windows XP

.NET Framework 4.5 
При установке заменяет .NET Framework 4.0.
Несовместима с Windows XP и более ранними версиями Windows. Нововведения включают в себя:

 Возможность уменьшения количества перезапусков системы путём обнаружения и закрытия приложений платформы .NET Framework версии 4 во время развёртывания.
 Поддержка массивов, размер которых превышает 2 гигабайта (ГБ) на 64-разрядных платформах.
 Улучшенная производительность благодаря фоновой сборке мусора для серверов. При использовании серверной сборки мусора в .NET Framework 4.5 фоновая сборка мусора включается автоматически.
 Фоновая компиляция по требованию (JIT), которая опционально доступна на многоядерных процессорах для повышения производительности приложения.
 Возможность ограничить, как долго обработчик регулярных выражений будет пытаться разрешить регулярное выражение до истечения времени ожидания.
 Возможность определить культуру по умолчанию для домена приложения.
 Поддержка кодировки Юникод (UTF-16) в консоли.
 Поддержка управления версиями культурных данных сортировки и сравнения строк.
 Улучшенная производительность при извлечении ресурсов.
 Улучшения сжатия ZIP.
 Возможность настраивать контекст отражения для переопределения поведения отражения по умолчанию.
 Поддержка версии 2008 стандарта интернационализированных доменных имён в приложениях, когда класс используется в Windows 8.
 Делегирование сравнения строк операционной системе, которая реализует Юникод 6.0, если платформа .NET Framework используется в Windows 8. При работе на других платформах платформа .NET Framework включает собственные сведения о сравнении строк, которые реализуют Юникод 5.xx.
 Возможность вычисления хеш-кода для строк на основе домена для каждого приложения.
 Поддержка JSON

.NET Framework 4.5.1 
.NET Framework 4.5.1 выпущен 17 октября 2013 года вместе с Visual Studio 2013. Эта версия требует Windows Vista SP2 или более свежую версию, и поставляется вместе с Windows 8.1 и Windows Server 2012 R2.

.NET Framework 4.5.2 
.NET Framework 4.5.2 является обновлением .NET Framework 4.5.1, .NET Framework 4.5, и .NET Framework 4. Устанавливается, при необходимости, бок о бок с .NET Framework 3.5 Service Pack 1.

.NET Framework 4.6 
.NET Framework 4.6 является обновлением .NET Framework 4.5.2, .NET Framework 4.5.1, .NET Framework 4.5, и .NET Framework 4. Устанавливается, при необходимости, бок о бок с .NET Framework 3.5 Service Pack 1.

Является частью редакции Microsoft Visual Studio 2015.

.NET Framework 4.6 поддерживает новый JIT-компилятор для 64-разрядных систем (RyuJIT); WPF и WinForms обновлены для поддержки экранов с высоким DPI; в WCF была добавлена поддержка TLS 1.1 и TLS 1.2. Криптографический API в .NET Framework 4.6 использует последнюю версию API от Microsoft CryptoAPI, благодаря этому стал доступен набор алгоритмов шифрования «Suite B» — AES, SHA-2, Elliptic curve Diffie-Hellman, ECDSA.

.NET Framework 4.6.1 
.NET Framework 4.6.1 является обновлением .NET Framework 4.6, .NET Framework 4.5.2, .NET Framework 4.5.1, .NET Framework 4.5, и .NET Framework 4. Устанавливается, при необходимости, бок о бок с .NET Framework 3.5 Service Pack 1.

Является частью редакции Microsoft Visual Studio 2015 Update 1.

.NET Framework 4.6.2 
.NET Framework 4.6.2 был выпущен 30 марта 2016 года и выпущен 2 августа 2016 года.
Является обновлением .NET Framework версий 4.6.1, 4.6, 4.5.2, 4.5.1, 4.5 и 4.
Для установки требуется Windows 7 SP1 или выше.
Устанавливается, при необходимости, бок о бок с .NET Framework 3.5 Service Pack 1.

.NET Framework 4.7 
.NET Framework 4.7 был выпущен 5 апреля 2017 года.

.NET Framework 4.7.1 
.NET Framework 4.7.1 был выпущен 17 октября 2017 года.

.NET Framework 4.7.2 
.NET Framework 4.7.2 был выпущен 30 апреля 2018 года.

.NET Framework 4.8 
.NET Framework 4.8 был выпущен 18 апреля 2019 года

Поддержка ОС

Языки программирования в .NET 

Одной из основных идей Microsoft .NET является совместимость программных частей, написанных на разных языках. Например, служба, написанная на C++ для Microsoft .NET, может обратиться к методу класса из библиотеки, написанной на Delphi; на C# можно написать класс, наследованный от класса, написанного на Visual Basic .NET, а исключение, созданное методом, написанным на C#, может быть перехвачено и обработано в Delphi. Каждая библиотека (сборка) в .NET имеет сведения о своей версии, что позволяет устранить возможные конфликты между разными версиями сборок.

Языки, поставляемые вместе с Microsoft Visual Studio:
 C#
 Visual Basic .NET
 JScript .NET
 C++/CLI — новая версия Managed C++
 F# — член семейства языков программирования ML, включён в VS2010/VS2012/VS2015/VS2017/VS2019/VS2022
 J# — последний раз был включён в VS2005

Критика 
Реализация платформы .NET Framework вызывала и вызывает множество нареканий.
 С технической точки зрения платформа также подвергалась критике из-за отсутствия поддержки вызовов Streaming SIMD Extensions (SSE) в управляемом коде. В Mono решили эту проблему, добавив поддержку SIMD Extensions версии 2.2 в пространство имён Mono.Simd. В состав .NET Framework 4.6 входит новый JIT-компилятор RyuJIT, поддерживающий SIMD через пространство имён System.Numerics.
 Новые версии платформы (3.5 и далее) вызвали новую волну недовольства тем, что они не предустанавливаются в версии Windows, предшествовавшие выходу Windows 7, что вынуждает пользователей тратить значительное время на их установку.

Альтернативные реализации 
 .NET (ранее известна как .NET Core) — преемник .NET Framework, является открытой и кроссплатформенной реализацией .NET Framework от корпорации Microsoft.
 .NET Compact Framework — версия .NET Framework, предназначенная для запуска приложений на устройствах, основанных на платформе Windows CE.
 .NET Micro Framework — реализация платформы Microsoft .NET для встраиваемого применения в 32- и 64-разрядных микроконтроллерах.
 Mono — проект по созданию полноценного воплощения системы .NET Framework на базе свободного программного обеспечения.
 Portable.NET
 DotGNU

См. также 
 .NET Remoting — компонент, созданный компанией Microsoft для межпроцессного взаимодействия.
 Microsoft Silverlight
 Common Language Infrastructure
 Code Access Security
 Сравнение C# и Java
 The .NET Show

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Программное обеспечение, разработанное в 2002 году